Capri – wyspa we Włoszech
 Capri – miasto we Włoszech, na wyspie Capri
 Ford Capri – samochód osobowy produkowany w latach 1969–1986
 Lincoln Capri – samochód osobowy produkowany w latach 1952–1959
 Mercury Capri – samochód osobowy produkowany z przerwami w latach 1970–1994
 Capri – rosyjska grupa literacko-edykacyjna